Ел Канада има више значења:

 Ел Канада (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канада (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику